Lisak je hrvatsko, ukrajinsko i poljsko prezime, koje je najčešće u Donjoj Stubici.

Osobe s prezimenom Lisak 
Erih Lisak (1912. – 1946.), hrvatski političar i ustaški časnik
Janko Lisak (1914. – 1943.), hrvatski komunist, partizan i narodni heroj
Vanja Lisak (1941. – 2015.), hrvatski pijanist, skladatelj i glazbeni producent

Izvori 

Prezimena